

Алтинарик — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Алтинарик — село, Меркенський район, Жамбильська область